Абдураши́дов — фамилия. Известные носители:

 Абдурашидов, Адлан Алиевич (род. 1990) — российский боксёр.
 Абдурашидов, Исо (1947—2018) — советский и таджикский актёр театра и кино, режиссёр, народный артист Таджикистана.
 Абдурашидов, Рустам Каримуллаевич (род. 1989) — российский борец вольного стиля.
 Абдурашидов, Сулиман (род. 1990) — французский боксёр чеченского происхождения.
 Абдурашидов, Шамсудин Абдурашидович (род. 1985) — российский каратист.

См. также 
 Абдурашитов